Gozbert oder Gozpert, nach neuerer Schreibart Gosbert, ist der Name von
 Gosbert (7. Jahrhundert), Amtsherzog mit Sitz in Würzburg
 Gozbert (St. Gallen) († 850), Benediktiner, Abt von St. Gallen
 Gozbert (Rheinau), Benediktiner, 888–912 Abt von Rheinau
 Gozbert (Hersfeld) († 987), Benediktiner, Abt von Hersfeld 
 Gozbert (Tegernsee) († 1001), Benediktiner, Abt von Tegernsee